

Елдерейдо — місто, штат Іллінойс
 Елдерейдо — місто, штат Меріленд
 Елдерейдо — місто, штат Оклахома
 Елдерейдо — місто, штат Техас
 Елдерейдо — місто, штат Вісконсин
 Елдерейдо — селище, штат Огайо

Див. також 
 Ельдорадо (значення)